Papero (in alcuni usi regionali, per esempio a Roma, papera) significa oca domestica giovane, non ancora in fase riproduttiva. Il termine è talvolta usato, poi, per indicare diverse specie di uccelli appartenenti alla famiglia degli Anatidi, e può anche essere inteso come sinonimo di anatra. Il sostantivo papero deriva dall'onomatopea p... r usata per mimare il verso di questi uccelli.

Personaggi immaginari 
Nel mondo del fumetto e dell'animazione, con il termine "papero" ci si riferisce a diversi personaggi rappresentati come paperi antropomorfi. Il più noto di questi personaggi è Paperino, creato nel 1934 da Walt Disney. Il suo successo è stato tale da dare il via a un gran numero di paperi, in casa Disney e non solo, tanto da rendere lo stereotipo del papero antropomorfo parte della cultura collettiva, oltre che uno dei più sfruttati cliché del fumetto, soprattutto umoristico.

Disney
Il primo ed anche il più famoso dei paperi della Banda Disney è Paperino. Altri celebri paperotti Disney sono (in ordine alfabetico):

Amelia
Brigitta McBridge
Cuordipietra Famedoro
Darkwing Duck
Doretta Doremì
Emy, Ely, Evy
Gaia
Gastone Paperone
Jet McQuack
John D. Rockerduck
Miss Paperett
Nonna Papera
Paperina
Paperinik
Paperoga
Paperon de' Paperoni
Pico de Paperis
Qui, Quo e Qua
Altri

Altri paperi celebri del mondo del fumetto e dell'animazione sono:
Daffy Duck, papero dei Looney Tunes.
Ocalina, Negaduck, Clorofix, Quackerjack, Morgana MacCawber, i Parapiglia e Uomo Uovo del cartone animato Darkwing Duck.
Duca Duck e Fata Loon del cartone animato I favolosi Tiny.
Yakky Doodle, personaggio dei cartoni animati di Hanna-Barbera.
Quackula
Howard il papero (in originale Howard the Duck), papero della Marvel Comics.
Lobo il papero, curioso personaggio Amalgam.
Ava, sexy papera creata da Massimo Cavezzali.
Palmiro, paperotto nero creato da Sauro Ciantini.
Joseph il papero, detto Glicerina, comprimario di Lupo Alberto, creato da Silver.
Conte Dacula, papero vampiro protagonista dell'omonimo cartone animato.
Karl, papero membro delle anatre combattenti nel manga ed anime One Piece di Eiichirō Oda.

Altri significati 

Altri significati del termine "papero" sono:
La papera è un termine che indica, generalmente, errori o strafalcioni in eventi sportivi o di qualsiasi altro genere. Il termine venne coniato nel 1912 dall'allenatore della nazionale di calcio Umberto Meazza, con riferimento alla disastrosa prestazione del portiere Vittorio Faroppa in occasione dell'incontro che l'Italia il 17 marzo perse per 3-4 contro la Francia. Meazza affermò: "Vittorio stava in porta con piedi larghi e goffi, sembrava una papera"; da allora il termine entrò nel linguaggio comune col significato di errore madornale.
 Il Papero è anche il soprannome del calciatore brasiliano Alexandre Pato. Pato infatti in portoghese vuol dire papero e questo soprannome nasce dalla città natale del calciatore, Pato Branco.
 Papero in gergo piscatorio è anche il soprannome con il quale in alcune zone d'Italia viene denominato il luccio, a causa della forma della sua bocca che ne ricorda il becco.
 Papero è soprannome di alcune locomotive (vedi Soprannomi di rotabili ferroviari).
 Papera è un modello di motociclo della Lambretta.

Nella cultura di massa 
 La papera, che invece è di colore bianco, è dal 1990 al 2013 la protagonista del programma televisivo di Antonio Ricci Paperissima - Errori in TV, trasmesso prima su Italia 1 e successivamente su Canale 5: questo uccello nella prima edizione era senza il cappello a cilindro di colore nero, mentre nelle altre edizioni l'ha avuto.

Note

Altri progetti